Do hace referencia a varios artículos:

 Do, la primera nota de la escala musical en solfeo.
 En filosofía oriental, Dō se refiere al camino del aprendiz de un arte.
 Romanización del carácter japonés と.

Además
 .do, el dominio de nivel superior geográfico para República Dominicana.
 Código ISO 3166-1 de República Dominicana.
 Denominación de Origen

Enlaces externos 

Siglas